Kredonia (ang. ChalkZone, 2002-2008) – amerykański serial animowany, który był emitowany w Polsce w telewizji Nickelodeon.

Fabuła 
Rudy to przeciętny 10-latek, który wszedł w posiadanie niezwykłej rzeczy – magicznej kredy. Za jej pomocą przedostaje się do świata po drugiej stronie tablicy. Cokolwiek narysuje ożywa w kredowym świecie. Sam może do niego wejść i przeżywać niesamowite przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nicklodeon Polska – Studio Start International PolskaReżyseria: Marek KlimczukDialogi polskie: Dorota Mickiewicz-MorawskaTeksty piosenek: Jakub OsińskiDźwięk i montaż:
 Hanna Makowska (odc. 1-11, 18-40),
 Michał Skarżyński (odc. 12-17)
Kierownik produkcji: Dorota NyczekW rolach głównych:
 Brygida Turowska – Rudy
 Joanna Pach – Snap
 Beata Wyrąbkiewicz – Penny
W pozostałych rolach:

Piosenki wykonali:
 Anna Sztejner (wszystkie odcinki),
 Joanna Węgrzynowska (wszystkie odcinki),
 Wojciech Paszkowski (wszystkie odcinki),
 Tomasz Steciuk (wszystkie odcinki),
 Jakub Szydłowski (wszystkie odcinki),
 Brygida Turowska (odc. 5, 10, 12),
 Beata Wyrąbkiewicz (odc. 5-40),
 Joanna Pach (odc. 10, 23)
Fragment „Romea i Julii” Williama Szekspira w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego (odc. 34)

Odcinki 
W Polsce serial pojawił się po raz pierwszy na kanale Nickelodeon Polska 11 lipca 2008 roku (cały serial).

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2002